Всеобщие выборы на Кубе проходили 1 декабря 1905 года. На президентских выборах Томас Эстрада Пальма был переизбран президентом. В Сенате практически в отсутствие оппозиции его Умеренная партия (Республиканская партия Гаваны) получила все 12 мест, а в Палате представителей, где избиралось половина депутатов, она получила 31 из 32 мест. Явка составила 74,0%.

Результаты

Президентские выборы

Выборы в Сенат

Выборы в Палату представителей

Примечания 

Выборы 1905 года
Выборы на Кубе
1905 год на Кубе
Декабрь 1905 года